Флаг муниципального образования «Кали́нинский район» Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 мая 2005 года и 28 июня 2005 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1892.

Описание 
«Флаг Калининского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 воспроизводящее композицию герба Калининского района».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле с разомкнутой кверху зелёной каймой на золотом стуле (без спинки), ножки которого соприкасаются с каймой, покрытом зелёной, с золотыми кистями и шнуром по краю, подушкой — золотая, украшенная зелёными самоцветами корона о пяти видимых листовидных зубцах, — трёх больших, перемежающихся двумя меньшими».

Символика 
В основу флага Калининского района положен флаг Твери, с добавлением зелёной разомкнутой каймы, которая символизирует природу и сельскохозяйственные угодья, окружающие город Тверь (географически Калининский район окружает город Тверь).

См. также

Примечания 

Флаги с изображением корон